Herpert van Foreest (1278-1283)
Herpert van Foreest (1334-1367)
Herpert van Foreest (1397-1459), burgemeester van Haarlem
Herpert (Harper) van Foreest (1472-1501)
Herpert van Foreest (1935-2010), oud-bevelhebber zeestrijdkrachten